Weisenheim am Berg – comune del circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Weisenheim am Sand – comune del circondario rurale di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)